Ду́дник — українське прізвище.

Відомі носії 
 Дудник Андрій Іванович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дудник Валерій Миколайович — народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру ім. І. Я. Франка.
 Дудник Георгій (1902—1918) — козак Гайдамацького кошу Слобідської України (війська Центральної Ради), загиблий під час придушення Січневого заколоту в Києві.
 Дудник Ігор Анатолійович (* 1985) — український футболіст.
 Дудник Микола Олександрович — прапорщик служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Дудник Микола Олексійович (1920—2007) — радянський вчений в галузі селекції винограду і виноградного розсадництва.
 Дудник Наталія Вадимівна (* 1955) — українська майстриня художнього ткацтва та педагог, заслужений майстер народної творчості України.
 Дудник Олександр Микитович (1918—2001) — український вчений-геолог, педагог.
 Дудник Олександр Семенович (1937—2010) — український художник, музикант.
 Дудник Роман Олексійович — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дудник Сергій Васильович — директор Пирятинського лісового господарства (Полтавська область), заслужений лісівник України.
 Дудник Сергій Павлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дудник Юрій Володимирович (* 1968) — український футболіст, захисник, тренер.
 Дудник Юрій Павлович — Голова Державної інспекції навчальних закладів України.
 Дудник Юрій Павлович — волонтер, учасник Революції Гідності, кавалер ордена За заслуги III ступеня.
 Дудник Яким Минович (1881—1934) — радянський діяч.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ник